

Geografia
 Capo Parry, o Kap Parry – capo della Groenlandia nella penisola di Hayes
 Distretto di Parry Sound – distretto dell'Ontario in Canada
 Isole di Parry – vecchio nome delle isole Regina Elisabetta, a nord dell'arcipelago artico canadese

Personaggi immaginari
 John Parry – personaggio della trilogia Queste oscure materie trilogia fantasy scritta da Philip Pullman
 Will Parry – uno dei protagonisti di Queste oscure materie, trilogia fantasy scritta da Philip Pullman

Persone
 Caleb Hillier Parry (1755-1822) – medico inglese
 Charles Parry (1848-1918) – compositore inglese
 David Parry (1992) – giocatore di football americano statunitense
 David William Parry (1958) – poeta, scrittore e teologo britannico
 Diane Parry (2002) – tennista francese
 Dick Parry (1942) – sassofonista britannico
 Eddie Parry (1918-2016) – cestista statunitense
 Jann Parry (1942) – critica teatrale e biografa britannica
 Jon Parry (1969) – ex giocatore di calcio a 5 statunitense
 Joseph Parry (1841-1903) – compositore, musicista e docente gallese
 Milman Parry (1902-1935) – grecista statunitense
 Paul Parry (1980) – ex calciatore gallese, di ruolo ala
 Provo William Parry Wallis (1791-1892) – ammiraglio britannico
 Ray Parry (1936-2003) – calciatore inglese, di ruolo attaccante
 Richard Reed Parry (1977) – musicista, polistrumentista, compositore e produttore discografico canadese
 Shannon Parry (1989) – rugbista a 15 australiana
 Stephen Parry (1977) – ex nuotatore britannico
 William Edward Parry (1790-1855) – ammiraglio, astronomo ed esploratore inglese
 William Parry (...–1585) – politico inglese
 William Parry Murphy (1892-1978) – medico statunitense, premio Nobel per la medicina nel 1934
 Zale Parry, propr. Rosalia Parry (1933) – attrice statunitense

Altro
 Cratere Parry – cratere lunare
 Malattia di Parry, o malattia di Basedow-Graves o di Flaiani-Basedow  – malattia autoimmune che colpisce la tiroide
 Rimae Parry – struttura geologica della superficie della Luna
 Sindrome di Parry-Romberg, o emiatrofia facciale o atrofia emifacciale progressiva – malattia rara e incurabile che colpisce i tessuti craniofacciali